Kreuzburg è il nome delle seguenti località:

Kreuzburg – località della frazione di Retzin del comune di Groß Pankow (Prignitz) (Brandeburgo)
 Kreuzburg, oggi Creuzburg – città della Turingia

Kreuzburg O.S., oggi Kluczbork – città nel voivodato di Opole

Kreuzburg, oggi Teliu – comune della Transilvania
 Kreuzburg an der Bistritz, oggi Piatra Neamț – città della Moldavia

Kreuzburg, oggi Slavskoe – centro abitato nell'oblast' di Kaliningrad